Степан Иванович Клименков (1805—1858) — доктор медицины, коллежский советник.Отец И. С. Клименкова.

Биография 
Родился в Смоленске в бедной семье. В самом детстве быт семьи был разрушен войной 1812 года. Родители при их бедности и малограмотности, желая дать старшему из двух сыновей начальное образование (умение читать и писать, а также знать Священное Писание), отдали его в обучение грамоте дьякону местной церкви, который за два года не смог обучить ученика даже чтению и объявил его неспособным. Тогда родители отдали сына в 1-й класс Смоленского уездного училища, где его за два месяца научили хорошему чтению и письму и он окончил курс с отличием. Не раз вспоминал С. Клименков слова отца, сказанные при нём одному близкому знакомому: «Я знаю, мой сын заплатит нам за любовь нашу, он будет доктором и опорою нашей». Эти слова глубоко врезались в сердце и мысль отца, как будто указала сыну прямое его призвание. Но для достижения его необходимо было преодолеть серьёзное препятствие — изучить латинский язык, и за это он весьма поздно принялся в Смоленской гимназии. Потому всё время каникул после сдачи годичного экзамена и последующие 2 месяца он посвятил изучению латинского языка и русской словесности. За это время прошёл всю латинскую грамматику, выучил до 4 тысяч латинских слов и испытав себя в переводах пришёл в гимназию в класс латинского языка, проходя занятия наравне с другими. Постоянное присутствие его в классе обратило на себя внимание учителя. Проверка знаний: перевод нескольких строчек из Корнелия Непота и правильный грамматический разбор, произвели такое впечатление на учителя, что Клименков был переведён из 2-го класса в 4-й, а к концу года сделался первым латинистом 2-го курса гимназии и авдитором в 4-м классе.

В 1823 году Степан Клименков отправился в Москву с рекомендательным письмом директора гимназии  к ректору Московского университета А. А. Прокоповичу-Антонскому. В этом письме была исключительная рекомендация об успехах гимназиста в русской словесности и поэзии. По прочтении письма ректор дал ему две темы и написанными сочинениями остался очень доволен. Клименков, следуя цели, указанной им покойным отцом, поступил на медицинский факультет вопреки воле ректора, считавшего предпочтительным для него идти на словесное отделение университета. Со 2-го курса он был переведён на казённое содержание.

Окончив 7 сентября 1827 года обучение в университете в степени лекаря 1-го отделения с отличием, он был оставлен при Московском университете для подготовки к докторскому экзамену. В 1828 году был назначен там же субинспектором (помощником инспектора). Назначен врачом студенческой больницы Московского университета (апрель 1834). Многократно исполнял должность инспектора казённокоштных студентов (1834—1852). В течение 17 лет (1834—1850) по распоряжению попечителей Московского учебного округа, он постоянно привлекался при всех судебно-медицинских происшествиях по университету; выдавал врачебные пособия студентам, слушателям, чиновникам и служащим университета, проживающим в университете и на съёмных квартирах; в течение 10 лет постоянно направлялся консультантом в 1-ю и 2-ю Московские гимназии в случаях опасных болезней их воспитанников.

Клименков в течение 14 лет (1835—1849) был заведующим библиотеки Медицинского института (в дальнейшем называемой Библиотекой казённых студентов Московского университета). Составил и напечатал (1835) алфавитный каталог книг библиотеки, напечатал два дополнительных списка к каталогу (1839 и 1841), переиздал новый каталог (1849). Библиотека казённых студентов, принятая Клименковым в количестве 700 томов, заключала по последнему каталогу до 8 тысяч томов и включала все новейшие издания по всем отраслям науки. По предложению попечителя, на Клименкова была возложена обязанность (26.10.1840) покупать книги у книготорговцев и выписывать из-за границы книги, как для студенческой библиотеки, так и в собственность студентов.

В 1838 году С. И. Клименков получил степень доктора медицины за диссертацию «De haemorrhoidibus» (M., 1838).

В 1847—1848 годах, во время эпидемии холеры в Москве, Клименков заведовал холерной больницей.

По воспоминаниям Ф. И. Буслаева: Степан Иванович Клименков был медиком очень искусным и имел большую практику… Деятельность его была неимоверная: вечно суетится, то в аудиториях, то у нас в номерах, то в студенческой больнице, а между тем рыщет по всей Москве, посещая своих больных, а вечера, чтобы отдыхать от своих трудов и занятий, обыкновенно проводил в клубе за картами. Он был человек очень добрый, ласковый, и студенты его любили.

Уволенный, по прошению, в разное время от всех должностей, из которых одновременно исполнял постоянно от 4 до 5 одновременно, был удостоен звания адъюнкт-профессора (30.06.1852) по кафедре государственного врачебноведения, с возложением на него, по распоряжению попечителя, преподавания гигиены и диетики в должности врача Московского университета.

Кроме статей в специальных журналах, Клименков перевёл с французского: «О венерических болезнях и их прививании» Рикора (М., 1843); опубликовал исследование: «О холере и её лечении» (М., 1855).

20 февраля 1852 года С. И. Клименков был приглашён к больному Н. В. Гоголю.

За содействие в предохранении учебных заведений от холеры всемилостивейше пожалован за отлично-усердную службу бриллиантовым перстнем (1835). Награждён за отлично-усердную службу и особые труды орденом Св. Анны 2-й степени (27.11.1853). Получил знак отличия беспорочной службы за XXV лет (24.05.1853).

Умер в 1858 году. Похоронен на Ваганьковском кладбище; могила утрачена.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список книг Библиотеки казённых студентов Императорского Московского университета / Сост. зав. Б-кой, пом. инспектора д-р мед. Степан Клименков. — М.: Унив. тип., 1849.

Медики XIX века
Врачи России
Врачи Российской империи
Выпускники Смоленской гимназии
Преподаватели медицинского факультета Московского университета
Коллежские советники
Похороненные на Ваганьковском кладбище, чьи могилы утрачены